Erlang kon de volgende betekenissen hebben:
Agner Erlang, een Deens wiskundige, statisticus en ingenieur.
Erlang (eenheid), een dimensieloze statistische eenheid voor de omvang van telefoonverkeer.
Erlang (programmeertaal), een programmeertaal ontwikkeld door Ericsson voor gebruik in telecommunicatiehardware

Zie ook
Erlangs B-formule
Erlang-verdeling